Sađuđ (Szentgyörgy), selo u Mađarskoj
Svätý Jur (mađ. ime Szentgyörgy), selo u Slovačkoj
Seđuđ  (mađ. Tótszentgyörgy), selo u Mađarskoj
Senđuđ (mađ. Homokszentgyörgy), selo u Mađarskoj
Đurđevo (mađ. Dunaszentgyörgy), selo u Mađarskoj
Benesedžodž (mađ. Bánokszentgyörgy), selo u Mađarskoj
Sejur (mađ. Répceszentgyörgy), selo u Mađarskoj
Đurić, Đuriće (mađ. Bácsszentgyörgy), selo u Mađarskoj